Воданку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 65 км на північний захід від Парижа, 85 км на південний захід від Ам'єна, 33 км на південний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 71 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 181,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Воданкур на сайті французького Національного інституту географії
 Воданкур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Воданкур на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Воданкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Воданкур на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза